El Torneig de Budapest 2018, oficialment conegut com a Hungarian Ladies Open 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura interior que pertany als International Tournaments de la WTA. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 25 de juliol de 2018 al Europe Tennis Center de Budapest, Hongria.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018